Kukusan (keukengerei), keukengerei uit de Indonesische keuken
 Kukusan (Kendit), plaats in Indonesië
 Kukusan (Beji), plaats in Indonesië